Клен (Acer L.) — рід дерев і кущів родини сапіндових. Налічує близько 150 видів, батьківщина більшості з яких — Азія, але кілька видів також мешкають в Європі, Північній Африці та Північній Америці.

Клени — медоноси. З кленової деревини виготовляють меблі, музичні інструменти тощо; із соку деяких кленів в Америці виготовляють кленовий цукор. Клени широко використовують у полезахисному лісорозведенні та ландшафтному дизайні. Деякі види використовуються в медицині.

Морфологічна характеристика  
Це дерева та кущі. Листки прості та пальчасто-лопатеві або, принаймні, пальчасто-жилкуваті, у деяких видів перисто-жилкуваті та цілісні або зубчасті, або перисто- чи пальчасто 3–5-листчасті. Суцвіття щиткоподібні чи зонтикоподібні, іноді китицеподібні чи велико-волотисті. Чашолистків (4 або)5, рідко 6. Пелюсток (4 або)5, рідко 6, рідко відсутні. Тичинок (4 або 5 або) 8 (або 10 або 12). Плід — крилатий схизокарпій, зазвичай подвійна крилатка, зазвичай 1-насінна; ендосперм відсутній.

Класифікація 
Раніше клен класифікували до окремої родини кленових (Aceraceae), але зараз (наприклад у системі APG-IV) вважають частиною родини Сапіндових.

В Україні поширені:
 Клен звичайний, або гостролистий (Acer platanoides)
 Клен зеленокорий (Acer tegmentosum)
 Клен пенсильванський (Acer pensylvanicum)
 Клен польовий (Acer campestre)
 Клен Семенова (Acer semenovii)
 Клен Стевена (Acer stevenii)
 Клен сріблястий (Acer saccharinum)
 Клен татарський, або чорноклен (Acer tataricum)
 Клен французький (Acer monspessulanum)
 Клен цукровий (Acer saccharophorum)
 Клен червоний (Acer rubrum)
 Клен японський (Acer japonicum)
 Клен ясенолистий (Acer negundo)
 Явір (Acer pseudoplatanus)

Клен у культурі 
 Стилізоване зображення листка цукрового клена займає центральну частину державного прапора Канади і нанесене на куртки канадських хокеїстів. Він також — національний символ цієї країни.
 Зображення кленового листка також використано в логотипі комп'ютерної гри Maple Story.
 В українському фольклорі та в поезії найбільш популярний один з місцевих видів клена — явір, який часто асоціюють із самотнім парубком, сином, загиблим козаком тощо.
 У віршах Шевченка явір є символом козацької долі.
 «Явір» часто трапляється як назва хору, самодіяльного ансамблю, капели тощо.
 Це також популярна назва деревообробного чи меблевого підприємства, магазину, кав'ярні.

Хвороби 
Вид паразитичних грибів ритізма кленова (Rhytisma acerinum) спричинює хворобу, що відома під назвою «чорна плямистість клена», яка стимулює раннє опадання листя.

Види

Сучасні

Викопні

Див. також 
 8833 Асер — астероїд, названий на честь роду.

Примітки

Джерела 
 Клен  // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1959. — Т. 3.
 КЛЕН  // Фармацевтична енциклопедія
 Клен  // УРЕ

Література 
 Клен // Біологічний словник / за ред. К. М. Ситника, В. О. Топачевського. — К. : Головна редакція УРЕ, 1986. — 680 с.
 Бродович Т. М., Бродович М. М. Атлас дерев та кущів заходу України. — Львів: Вища школа, 1973. — 240 с.
 Кохно М. А. Районування території України для інтродукції кленів // Інтродукція та акліматизація рослин. — К.: Наук. думка, 1966. — С. 80-91.
 Собченко В. Ф. Клен оксамитовий (Acer velutinum Boiss.) та його форми у ландшафтному будівництві // Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні / Матеріали наукової конференції 23-26 травня. — Сімферополь: Изд-во «ДиАйПи», 2006. — С. 201—205.
 Флора УРСР. Т. 7. К.: Вид-во АН України, 1955. 660 c.
 Фодор С. С. Флора Закарпаття. Львів: Вища школа, 1974. 208 с.

Посилання 
 

Роди квіткових
Рослинні барвники